Ante Čačić – allenatore di calcio croato
 Frane Čačić – ex calciatore croato
 Nikola Ćaćić – tennista serbo
 Radimir Čačić – politico croato
 Sandra Cacic – ex tennista statunitense
 Vojin Ćaćić – pallavolista montenegrino